John McEnery (1943-2019), acteur et écrivain britannique ;
 John McEnery (1833-1891), gouverneur de la Louisiane
 Peter McEnery (1940-), acteur britannique ;
 Samuel D. McEnery (1837-1910), homme politique américain.

Homonymie de patronyme